Джон Линекер дус Сантус ди Паула (; род. 12 июня 1990, Паранагуа) — бразильский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight, владел титулом чемпиона Jungle Fight в легчайшем весе.

Биография 
Джон Линекер родился 12 июня 1990 года в муниципалитете Паранагуа штата Парана, Бразилия.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2008 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом во втором раунде. Дрался в различных небольших промоушенах Бразилии, при этом начало его карьеры не было особенно успешным, так, в 2009 году из девяти проведённых поединков он сумел выиграть только четыре.

В 2011 году присоединился к достаточно крупной бразильской организации Jungle Fight, где в общей сложности одержал четыре победы, в том числе завоевал титул чемпиона в легчайшей весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 19 побед и только 5 поражений, Джон Линекер привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в декабре 2011 года подписал с ней долгосрочный контракт — стал здесь первым бразильским бойцом в новосозданной наилегчайшей весовой категории. В дебютном поединке в октагоне UFC, состоявшемся в мае 2012 года, встретился с Луисом Годино — не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса и проиграл технической сдачей в результате проведённой в концовке второго раунда «гильотины». Оба бойца получили бонус за лучший бой вечера.

В дальнейшем взял верх над такими бойцами как Ясухиро Уруситани, Азамат Гашимов, Хосе Мария Томе и Фил Харрис, при этом в двух случаях вновь проваливал взвешивание. Его победная серия прекратилась лишь в феврале 2014 года после поражения единогласным решением судей от россиянина Али Багаутинова.

Впоследствии Джон Линекер сделал серию из шести побед подряд, получил ещё две награды за лучший бой вечера и награду за лучшее выступление вечера, однако после очередного проваленного взвешивания вынужден был подняться в легчайшую весовую категорию.

В декабре 2016 года встретился с бывшим чемпионом Ти Джеем Диллашоу и уступил ему единогласным судейским решением.

В 2017 и 2018 годах отметился победами над Марлоном Верой и Брайаном Келлехером соответственно.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|34-9
|Трой Вортен
|KO (удар рукой)
|One on TNT 3
|
|align=center|1
|align=center|4:35
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|33-9
|Кевин Белингон
|TKO (удары)
|One Championship Inside the Matrix 3
|
|align=center|2
|align=center|1:16
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|32-9
|Муин Гафуров
|Единогласное решение
|One Championship Dawn of Valor
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джакарта, Индонезия
|
|-
|Поражение
|align=center|31-9
|Кори Сэндхэген
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санрайз, США
|
|-
|Победа
|align=center|31-8
|Брайан Келлехер
|KO (удар рукой)
|UFC 224
|
|align=center|3
|align=center|3:43
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|30-8
|Марлон Вера
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Brunson vs. Machida
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-8
|Ти Джей Диллашоу
|Единогласное решение
|UFC 207
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|29-7
|Джон Додсон
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Портленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-7
|Майкл Макдональд
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker
|
|align=center|1
|align=center|2:43
|Су-Фолс, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-7
|Роб Фонт
|Единогласное решение
|UFC 198
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|26-7
|Франсиско Ривера
|Сдача (гильотина)
|UFC 191
|
|align=center|1
|align=center|2:08
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 25-7
|Иан Макколл
|Единогласное решение
|UFC 183
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 24-7
|Алп Озкылыч
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller
|
|align=center|3
|align=center|4:51
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 23-7
|Али Багаутинов
|Единогласное решение
|UFC 169
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center| 23-6
|Фил Харрис
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Machida vs. Munoz
|
|align=center| 1
|align=center| 2:51
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 22-6
|Хосе Мария Томе
|TKO (удары руками)
|UFC 163
|
|align=center| 2
|align=center| 1:03
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 21-6
|Азамат Гашимов
|TKO (удары руками)
|UFC on FX: Belfort vs. Rockhold
|
|align=center| 2
|align=center| 1:07
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 20-6
|Ясухиро Уруситани
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Макао, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center| 19-6
|Луис Гудино
|Техническая сдача (гильотина)
|UFC on Fox: Diaz vs. Miller
|
|align=center| 2
|align=center| 4:54
|Ист-Ратерфорд, США
|
|-
|Победа
|align=center| 19-5
|Илиарди Сантус
|Раздельное решение
|Jungle Fight 32
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 18-5
|Франсиску Назарену
|TKO (удары руками)
|Jungle Fight 30
|
|align=center| 3
|align=center| 0:36
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 17-5
|Луис Салгадинью
|KO (удар рукой)
|Jungle Fight 28
|
|align=center| 1
|align=center| 1:18
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 16-5
|Ранету Велами
|Сдача (удушение сзади)
|Jungle Fight 27
|
|align=center| 1
|align=center| 2:58
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 15-5
|Саулу Мартинс
|TKO (удары руками)
|Shooto Brazil 22
|
|align=center| 1
|align=center| 3:30
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 14-5
|Диегу д’Авила
|Единогласное решение
|Nitrix Champion Fight 6
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Бруски, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 13-5
|Алесандру Кордейру
|TKO (удары руками)
|Nitrix Champion Fight 6
|
|align=center| 1
|align=center| 3:44
|Бруски, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 12-5
|Фелипи Алвис
|Сдача (удушение сзади)
|Gladiators Fighting Championship 2
|
|align=center| 2
|align=center| 2:05
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 11-5
|Алвину Жозе Торрис
|Сдача (удушение сзади)
|Shooto Brazil 18
|
|align=center| 2
|align=center| N/A
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 10-5
|Жетрон Азеведу
|Единогласное решение
|Gladiators Fighting Championship 1
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-5
|Исраэл Силва
|Единогласное решение
|K.O. — Fight 3
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Апукарана, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 8-5
|Ларри Варгас
|DQ (удары после гонга)
|Full Heroes Battle 2
|
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Паранагуа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 7-5
|Сика Сика
|Единогласное решение
|Full Heroes Battle 2
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Паранагуа, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 6-5
|Рафаэл Силва
|Единогласное решение
|Warrior’s Challenge 4
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Порту-Белу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 6-4
|Вагнер Кампус
|TKO (удары руками)
|Brazilian Fight League 5
|
|align=center| 2
|align=center| N/A
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 5-4
|Андре Луис
|Единогласное решение
|Samurai FC: Samurai Fight Combat
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 5-3
|Эрик Карлус Силва
|Единогласное решение
|Blackout FC 3
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Балнеариу-Камбориу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 5-2
|Фелипи Арантис
|Сдача (рычаг локтя)
|Paranagua Fight 5
|
|align=center| 1
|align=center| 1:12
|Паранагуа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 5-1
|Марсиу Сапу
|Единогласное решение
|Nitrix — Show Fight 2
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Жоинвили, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-1
|Алесандри Шатуба
|TKO (удары руками)
|VIP — Stage 3
|
|align=center| 2
|align=center| N/A
|Жоинвили, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center| 3-1
|Нелсон Веласкес
|Сдача (удушение сзади)
|Golden Fighters 1
|
|align=center| 1
|align=center| 4:02
|Нову-Амбургу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Клаудиней Родригес
|Единогласное решение
|Floripa Fight 5
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Флорианополис, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Эритон Алвис
|KO (удары руками)
|Paranagua Fight 3
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Паранагуа, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Маурисиу Алвис
|TKO (удары руками)
|Paranagua Fight 2
|
|align=center| 2
|align=center| 1:25
|Паранагуа, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии